Флаг Байка́ловского муниципального района является официальным символом муниципального образования Байкаловский муниципальный район Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 мая 2001 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 784.

Описание

Обоснование символики 
Главная фигура флага — чёрный стоящий журавль (птица, посвящённая богине плодородия Деметре), символизирующий труд землепашца — «требующий неустанной бдительности, внимания и заботы». Традиционное олицетворение долгой жизни, мудрости и оседлой жизни, он, кроме того, показывает на колонизацию русскими поселенцами территории, первоначально заселённой «сибирскими иноверцами», на что намекают стрелы в клюве птицы. Стрелы помимо указания на легендарное основание поселения тайши Байкалом одновременно символизируют три протекающие здесь реки.

Два снопа и серп явно говорят о сельскохозяйственной ориентации территории. Синяя окраска серпа напоминает о мирном характере труда.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением журавля
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением серпа